

Geografia 
 Ionia – regione storica dell'Asia Minore

Grecia 
Ionia – ex comune greco nella prefettura di Chio

Italia 
Ionia – comune italiano esistito dal 1939 al 1945

Stati Uniti 
Ionia – città della Contea di Chickasaw, Iowa
Ionia – capoluogo della Contea di Ionia, Michigan
Ionia – township della Contea di Ionia, Michigan
Ionia – villaggio della Contea di Benton

Musica 
 Ionia – album dei Lycia del 1991